All I Wanna Do est une expression de la langue anglaise signifiant « tout ce que je veux faire ».


All I Wanna Do peut désigner :

Cinéma 

 , titre alternatif de , comédie de Sarah Kernochan sorti en 1998 ;
 , documentaire marocain de Michelle Medina sorti en 2011 ;

Musique

EP 

 , EP de  sorti le  ;

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 All I Wanna Do, chanson de Sheryl Crow présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 All I Wanna Do, chanson de  présente sur la bande son du jeu vidéo  sorti en 1999 ;
 All I Wanna Do, chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi